Toponímia:
Coll de Tancalaporta (la Coma i la Pedra): Collada del municipi de la Coma i la Pedra (Solsonès)
Coll de Tancalaporta (Gisclareny): Collada entre els municipis de Bellver de Cerdanya (Cerdanya) i Gisclareny (Berguedà)
Masia de Tancalaporta: Masia del municipi d'Artesa de Segre (Noguera)